Palma Sola peut désigner:

Toponymes

Argentine 
Palma Sola, localité argentine située dans la province de Formosa ;
Palma Sola, localité argentine située dans la province de Jujuy.

Brésil 
 Palma Sola, ville brésilienne située dans l'État de Santa Catarina.

États-Unis 
 Palma Sola, localité située dan le comté de Manatee, en Floride.

Mexique 
 Palma Sola, ville mexicaine située dans l'État d'Oaxaca.
 Palma Sola, zone archéologique située dans l'État de Veracruz.

République dominicaine 
 Palma Sola, communauté dominicaine de la province de San Juan ;
 Massacre de Palma Sola, massacre contre le mouvement Liborista en 1962.

Uruguay 
 Palma Sola, ville uruguayenne située dans le département d'Artigas.

Venezuela 
 Palma Sola, localité vénézuélienne de la paroisse civile de Ciudad Bolivia, située dans la municipalité de Pedraza dans l'État de Barinas ;
 Palma Sola, ville située dans l'État de Carabobo ;
 Palma Sola, ville située dans l'État de Falcón.

Autres

Cuba 
 Palma Sola, ancien nom du village de Mataguá au 19 siècle

Homonymie
Homonymie de toponyme